Philippe Paradis peut désigner :
 Philippe Paradis (1974-), musicien français ;
 Philippe Paradis (1991-), joueur canadien de hockey sur glace.